Американское общество ирисоводов (, AIS) — общественная организация объединяющая любителей выращивания растений рода Ирис. Занимается учётом сортов, научными публикациями и многими другими проблемами, связанными с ирисами, в том числе является учредителем ряда наград.

Ежегодно судьи AIS проводят голосование, в результате которого называются сорта-победители. В ходе этого голосования оцениваются ирисы, наблюдаемые в течение всего процесса выращивания.

Самая известная и самая высокая награда — это мемориальная медаль Дайкса (). Она учреждена в память об У. Р. Дайксе (), известном ботанике конца XIX — начала XX вв. Каждый год только один сорт может её получить. Учитываются только те ирисы, которые за три предыдущих года получили классификационную медаль. Этими медалями ежегодно награждают сорта, которые являются лучшими по мнению судей в своей классификации.

Классификационные медали для всех групп выдаются по одной в год, исключением является только группа высокорослых бородатых ирисов (TB). Из-за их большой популярности, для этих ирисов возможны три медали Уистера ().

Перечень классификационных наград AIS 
По результатам судейского голосования:
 Мемориальная медаль Дайкса () — могут быть награждены ирисы любой группы
 Медаль Дж. Уистера () — для высоких бородатых ирисов (TB)
 Медаль Кэпарна-Уэлча () — для миниатюрных карликовых бородатых ирисов (MDB)
 Медаль Кука-Дугласа () — для стандартных карликовых бородатых ирисов (SDB)
 Медаль Х. и Я. Сассов () — для среднерослых бородатых ирисов (IB)
 Медаль Уильямсона-Уайта () — для миниатюрных высокорослых бородатых ирисов (MTB)
 Медаль Ноултона () — для бордюрных бородатых ирисов (BB)
 Медаль Уайта () — для арилов (AR)
 Медаль Уильяма Мора () — для арилбредов (AB)
 Медаль Сидни Б. Митчелл () — для ирисов Тихоокеанского побережья (PCN)
 Медаль Пейна () — для японских ирисов (JI)
 Медаль Мэри Суордс Дебаллион () — для луизианских ирисов (LA)
 Премия Моргана () — высшая награда для сибирских ирисов с 1952 по 1984 год.
 Медаль Моргана-Вуда () — высшая награда для сибирских ирисов (SIB) с 1986 года по настоящее время.Медаль названа в честь Ф. Кливленда Моргана () (1882—1962) и  (1903—1977). Ф. Кливленд Морган (Канада) был одним из первых коллекционеров и создателей сибирских ирисов, а также одним из учредителей Общества любителей сибирских ирисов. Ira E. Wood и его жена Бетти были и ученые, которые работали в Bell Telephone Laboratories в Нью-Джерси. Они принимали активное участие в деятельности AIS и Общества сибирских ирисов. Ira E. Wood также занимал должность директора AIS и второго вице-президента.
 Медаль Эрика Найеса () — для ирисов спурия (SPU)
 Медаль основателей Группы любителей видовых ирисов Северной Америки () — для видовых ирисов (SPEC)
 Медаль Рэндольфа-Перри () — для межвидовых гибридов (SPEC-X)
 Почётный отзыв () — для сортов представленных два года назад
 Награда за качество () — только для сортов, которые за два прошедших года получили почётный отзыв HM (Honorable Mention). Последнюю получают только те ирисы, которые были представлены на соискание два года назад.
 Высшая рекомендация () — предусмотрена для незарегистрированных сеянцев, имеющих лишь номер; для получения HC необходимо минимум пять судейских голосов.

По результатам голосования простых членов AIS:
 Президентский Кубок ()
 Кубок Франклина Кука ().
 Кубок Бена Р. Хейгера () — голосование происходит во время встречи членов Американского Общества Ирисоводов, которая происходит раз в году. Оцениваются все среднерослые ирисы (SDB, IB, MTB и BB), которые на момент рассмотрения цветут в садах на маршруте встречи.

Фонд американского общества ирисоводов 
В 1971 году для продвижения целей общества был основан Фонд американского общества ирисоводов (AISF).

Примечания

Ссылки 
 American Iris Society — AIS

Научные общества США
Цветоводство